Trpatuniq (Terpatuniq) fou un districte de Vaspurakan, on va exercir el poder la família de nakharark dels Trpatuni o Terpatuni.

Limitava al nord amb el Kulanovit; a l'est amb el gran Albag; a l'oest amb l'Ervanduniq i l'Andzevatxik; i al sud amb l'Ake.

Regions d'Armènia